Таємниця — інформація, що не підлягає розголошенню.
 «Таємниця» — оповідання А. П. Чехова.

Кінематограф 
 «Таємниця» — радянський фільм 1963 року.
 «Таємниця» — російський фільм 1992 року.
 «Таємниця» — індійський фільм 1997 року.
 «Таємниця» — індійський фільм 2002 року.
 «Таємниця» — фільм 2006 року.
 «Таємниця» — китайський фільм 2012 року.
Мультфільм
 «Таємниця» — російський мультфільм 1996 року.

Див. також 
 Тайна (значення)